USS Swerve peut faire référence à:
 , un dragueur de mines de la classe Auk de l'US Navy lancé le  par John H. Mathis & Company de Camden de l'Etat de New Jersey aux États-Unis.
  (anciennement AM-495), un dragueur de mines de la classe Aggressive de l'US Navy lancé le  par Broward Marine Inc., de Fort Lauderdale en Floride aux États-Unis.

Références 

Swerve